Love on the Run (1936), een film van W.S. Van Dyke
Love on the Run (1985), een film van Gus Trikonis
Love on the Run (1994), een film van Ted Kotcheff en Julie Lee
Love on the Run (2016), een film van Ash Christian